Jebsen steht für:

 Jebsen Group, Hongkonger Handels- und Logistikunternehmen
 Jebsen Point, Landspitze an der Westküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Jebsen Rocks, Klippenfelsen vor der Westküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis 
 Port Jebsen, Naturhafen an der Westküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Jebsen ist der Familienname folgender Personen:
 Atle Jebsen (1935–2009), norwegischer Reeder
 
 Henny Jebsen (1851–1905), deutsche Blumen- und Landschaftsmalerin
 Jacob Jebsen (1870–1941), deutsch-dänischer Reeder
 Johnny Jebsen, bürgerlich Johann-Nielsen Jebsen (1917–1945), deutsch-britischer Doppelagent
 Ken Jebsen (* 1966), deutscher Webvideoproduzent, Aktivist und Journalist 
 
 Peter Jebsen (1824–1892), norwegischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Jepsen